Batalha de Ravena (419) — entre o Império Romano e os ostrogodos
 Batalha de Ravena (432) — entre facções rivais do Império Romano do Ocidente
 Batalha de Ravena (476) — onde Odoacro capturou Ravena e assinalou o fim do Império Romano do Ocidente
 Batalha de Ravena (729) — entre Império Bizantino e os italianos
 Batalha de Ravena (1512) — parte das Guerras Italianas (Guerra da Liga de Cambrai)

Desambiguações de guerras e batalhas